

Patronyme 
Prunier est un nom de famille français ; historiquement, il était surtout localisé en Normandie (notamment en Seine-Maritime), dans le Poitou, et dans le département de l'Aube. Il est notamment porté par : 

 Alfred Prunier (1848–1925), cuisinier français ; 
 Cécile Prunier (née en 1969), nageuse française ; 
 Fernand Prunier (1897–1971), ingénieur français antirelativiste ; 
 François Prunier (né en 1968), écrivain français ; 
 Gaston Prunier (1863–1927), peintre et graveur post-impressionniste français ; 
 Gérard Prunier (né en 1942), historien franco-canadien ; 
 William Prunier (né en 1967), footballeur puis entraîneur français.

Arbre 
 Prunier, arbre fruitier appartenant au genre Prunus ; 
 Prunier d'ente, variété de prunier de l'espèce Prunus domestica ; 
 Prunier de Cythère, arbre fruitier de la famille des Anacardiacées ; 
 Prunier de Damas, espèce d'arbre fruitier appartenant au genre Prunus ; 
 Prunier mombin, arbre tropical américain de la famille des Anacardiaceae.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand